Sheariella är ett släkte av svampar. Sheariella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sheariella